WM-21 Sólyom – samolot rozpoznawczy
 Sólyom – węgierskie nazwisko